

Persone 
 Ruck – rapper statunitense
 Alan Ruck – attore statunitense
 Berta Ruck – scrittrice britannica
 Calvin Ruck – attivista e politico canadese
 Christian Ruck – politico tedesco
 Fritz Rück – giornalista tedesco
 Ina Ruck – giornalista tedesca
 Peter Rück – storico svizzero
 Rosa Rück – politica austriaca
 Ulrich Rück – collezionista di strumenti musicali, commerciante di pianoforti e chimico tedesco

Altro 
 Ruck – situazione di gioco del rugby che si costituisce quando uno o più giocatori avversari si trovano a contatto l'uno contro l'altro per contendersi il pallone a terra, con i compagni di squadra legati almeno tramite un braccio
 Ruck – personaggio della serie animata Roswell Conspiracies